55-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 1—2 февраля 1958 года на Исстадионе в Эскильстуне (Швеция).

Итоговое положение 

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1958
1958 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1958 года
Чемпионаты Европы в 1958 году
Спорт в Швеции в 1958 году
Международные спортивные соревнования в Эскильстуне
Чемпионаты Европы в Швеции